Schoepfiaceae – rodzina wyróżniona w systemie APG III (2009) w obrębie rzędu sandałowców (Santalales). Obejmuje trzy rodzaje roślin zielnych występujące w Ameryce Środkowej i Południowej oraz w Azji południowo-wschodniej.

Systematyka 
 Pozycja według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Misodendraceae w obrębie rzędu sandałowców. Wyodrębniona została w wyniku analiz molekularnych, z których dość jednoznacznie wynika, że grupa składająca się z rodzaju Schoepfia (wcześniej w rodzinie przemierżlowatych) oraz dwóch rodzajów z rodziny sandałowcowatych stanowi klad.

 Wykaz rodzajów:
 Arjona Cavanilles, Icon. 4: 57. 14 Mai 1798
 Quinchamalium Molina, Saggio Chili 151, 350. 1782
 Schoepfia Schreber, Gen. 129. Apr 1789

Przypisy 

Sandałowce